Сє́верне (до 1948 року — Чагалтай Німецький, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.